Lumajang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Lumajang (kabupatenhuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Lumajang, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Lumajang, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar